Людольф (Лиудольф) Лотарингский (), Людольф фон Браувайлер (; ок. 1000 — ) — сеньор Цютфена из рода Эццоненов. Отец баварского герцога Конрада I.

Биография 
Родился в Саксонии. Один из сыновей пфальцграфа Лотарингии Эццо и его жены Матильды, дочери императора Оттона II.

Фогт аббатств Браувайлер и Боргхорст, командир военного отряда кёльнского архиепископа.

Около 1019 года женился на Матильде, дочери и наследнице Оттона фон Цютфена, в 1025 году стал на правах её мужа сеньором Цютфена и фогтом Мюнстера. Также получил от отца сеньорию Вальденбург.

Людольф умер 11 апреля 1031 года (на три года раньше отца) и был похоронен в аббатстве Браувайлер в семейной усыпальнице.

Дети 
 Генрих (ум. 31 октября 1031), сеньор Браувайлера
 Конрад I (Куно) (ум. 1055) — герцог Баварии (1049-1053).

Дочерью Людольфа иногда называется
 Адельхейда — наследница Цютфена. Её мужем был Готшалк (ок. 1010—1063/1064), граф Цютфена. Однако согласно сайту HOLLAND, FRISIA, GELRE её отец Оттон Цютфенский (ум. 1037), а сама она - сестра Матильды, жены Людольфа.

Примечания

Литература 
 Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln. Band I.2 (1999) Tafel 201.

Ссылки 
 Lotharingia, kings & dukes, pfalzgrafen
 Liudolf

графы Цютфена
Эццонены
Правители Европы XI века
сеньоры Цютфена